Pristichampsus är ett numera utdött släkte tillhörande ordningen krokodildjur som förekom i ett ganska vidsträckt område under eocen. Fossil har hittats i Texas, Mellaneuropa, Kazakstan, och några möjliga fynd i Kina. 

Dessa djur var cirka tre meter långa, hade långa ben samt ett kraftigare pansar än de flesta andra krokodiler. Med hjälp av de långa benen, som lyfte kroppen från underlaget har djuret förmodligen kunnat röra sig snabbt, och därmed kunnat ha rollen som toppredator i sin miljö. Tänderna var tillplattade i sidled och sågtandade och fötterna hade hovliknande klor, vilket också pekar på främst landjagande rovdjur. Pristichampsusarna anses höra till en utvecklingsgren av krokodildjuren som ledde till en återvändsgränd:

Källor
 

Krokodildjur
Förhistoriska kräldjur